Linea D – linea della metropolitana di Buenos Aires
 Linea D – linea della metropolitana di Lione
 Linea D – linea della metropolitana di Los Angeles
 Linea D – linea della metropolitana di New York
 Linea D (oggi U8) – linea della metropolitana di Berlino
  Linea D – linea in progettazione della Metropolitana di Roma